Slaget om København er en betegnelse for fodboldopgørene mellem FC København og Brøndby IF, som hovedsageligt bruges i København. Opgørene har her også andre navne, bl.a. Nyklassikeren og The New Firm (efter the Old Firm i Skotland). Dog bliver kampen af de fleste blot omtalt som "Derby," da opgøret ikket har noget officielt navn. 

Navnet Slaget om København kommer fra bogen Slaget om København hvor forfatterne Jens Jam Rasmussen (Brøndbyfan) og Michael Rachlin (FCK-fan) ville prøve at finde ud af hvordan rivaliseringen begyndte mellem de to klubber. De forklarer valget af navnet således ”…Slaget om København beskriver bedre end noget andet fodboldkampen som den begivenhed, det er, når det er derbydag, og hele storbyen – indre by som forstæder – iklædes hvidt, gult og blåt." (Jens Jam Rasmussen og Michael Rachlin, 2005).

Fanklubberne 
Udover de to officielle fanklubber har de to klubber flere uofficielle fanklubber og fraktioner.

FCKFC
Stiftet: 24. oktober 1991

Brøndby Support
Stiftet: 30. september 1993

Kampene

Superligaen

Pokalturneringen

Royal League

Statistik

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Superstats hjemmeside
 Nipserstat – Komplet FCK-statistik
 Brøndby's hjemmeside
 FCK's hjemmeside

Litteratur 
Slaget om København : den store bog om Brøndby-FCK / Jens Jam Rasmussen, Michael Rachlin. – 1. udgave, 1. oplag. – Kbh. : People's Press, 2005. – 263 sider : ill. (nogle i farver)

Brøndby IF
F.C. København
Fodbold-lokalderbys